Hutcheson ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Hutcheson, schottischer Fußballspieler
 Ernest Hutcheson (1871–1951), australischer Musikpädagoge, Pianist und Komponist
 Francis Hutcheson (1694–1746), irischer Philosoph und Ökonom der Aufklärung
 Jere Hutcheson (* 1938), US-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Joseph Chappell Hutcheson (1842–1924), US-amerikanischer Politiker
 Martha Brookes Hutcheson (1871–1959), US-amerikanische Landschaftsarchitektin

Sonstiges:
 Hutcheson-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Hutchison
 Hutcherson